Il doppio del Milan Indoor 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Luxa e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo, ma solo Štěpánek ha partecipato in coppia con Martin Damm.

Damm e Štěpánek hanno perso in semifinale contro Jared Palmer e Pavel Vízner.

Palmer e Vízner hanno battuto in finale 6–4, 6–4  Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti.

Teste di serie
 Paul Hanley /  Robbie Koenig (primo turno)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)
 Sargis Sargsian /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Milan Indoor 2004
ATP Tour 2004